

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Twardowice – przysiółek wsi Płonina  w woj. dolnośląskim, w pow, jaworskim, w gminie Bolków
 Twardowice – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki